Bartoli je priimek več oseb:    
 Carlo Bartoli, italijanski rimskokatoliški škof
 Cecilia Bartoli, italijanska operna pevka
 Ignazio Bartoli, italijanski rimskokatoliški škof
 Marion Bartoli, francoska teniška igralka
 Paolo Bartoli, italijanski rimskokatoliški škof